

Geografia 
 Paolini – località italiana frazione del comune di Marsala
 Paolini – località italiana frazione del comune di San Casciano in Val di Pesa

Persone 
 Alcide Paolini – scrittore, poeta e critico letterario italiano
 Christopher Paolini – scrittore statunitense
 Dante Paolini – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Davide Paolini – giornalista, conduttore radiofonico, divulgatore
 Eliseo Paolini – ex atleta tiratore sammarinese
 Elvio Paolini – autore e scrittore italiano
 Enrico Paolini – ex ciclista italiano
 Gabriele Paolini – personaggio televisivo italiano
 Gino Paolini – ex ciclista su strada italiano
 Giulio Paolini – pittore e scultore italiano. 
 Giuseppe Paolini – generale italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Gregorio Paolini – autore televisivo e produttore televisivo italiano
 Jacopo Paolini, talvolta indicato come Pavolini o Pagolini – scultore italiano del XVI secolo
 Jasmine Paolini – tennista italiana
 Lauren Paolini – pallavolista statunitense
 Luca Paolini – ciclista italiano
 Luca Rodolfo Paolini – onorevole e avvocato italiano
 Marco Paolini – attore, regista, autore italiano
 Paolini – famiglia nobile abruzzese
 Petronilla Paolini Massimi – poetessa italiana
 Pier Francesco Paolini – scrittore e traduttore italiano
 Pietro Paolini – pittore italiano
 Pio Fabio Paolini – pittore italiano del XVII secolo
 Plinio Paolini – ex calciatore italiano
 Riccardo Paolini – allenatore di pallacanestro italiano

Religione
I religiosi di diversi istituti e società religiose cattoliche vengono popolarmente detti Paolini:
 Ordine di San Paolo Primo Eremita
 Società San Paolo